«Калиновское» — электродепо Екатеринбургского метрополитена.

Ближайшая станция — «Проспект Космонавтов». Имеется прямой выход к железнодорожным путям на станции Калиновка, принадлежащей ж/д службе ОАО «Уралмаш».

Описание 
В электродепо от эксплуатируемых тоннелей линии проложена служебная ветка из двух параллельных перегонных тоннелей длиной около 900 метров каждый, построенных открытым способом. Ветка, идущая к электродепо, начинается от тупика на конечной станции «Проспект Космонавтов», идёт сначала вдоль проспекта Космонавтов, затем поворачивает направо возле улицы Индустрии и далее идёт по маршруту улиц Парниковой, Тепличной и Шефской. Время выхода поездов на главную трассу — 2 минуты.

Электродепо способно принимать 21 пятивагонный состав, не считая резервных вагонов. Число отстойно-ремонтных пролётов — 21, число мотодепо — 4.

Сметная стоимость электродепо на 1990 год составляла около 8 млн рублей.

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав 

В качестве основной пассажирской единицы подвижного состава используются вагоны типа 81-717.5/714.5, 81-717.5М/714.5М и 81-717.6/714.6. Парк депо составляют 70 вагонов, один состав формируется из 4 вагонов.

Ссылки 
 

Депо Екатеринбургского метрополитена